Твóрческое объединéние «Экрáн» — подведомственное предприятие Гостелерадио СССР, занимавшееся производством телефильмов в 1967—1990 гг. и осуществлявшее функции представительства Гостелерадио СССР при заказе их производства в 1970—1990 гг. В 1992—1996 гг. аналогичное название носило государственное предприятие учреждённое РГТРК «Останкино».

История

Творческое объединение «Экран» Гостелерадио СССР (1967—1988) 
Создано 17 июня 1967 года (до этого производство и заказ телефильмов для Гостелерадио СССР осуществляло само Гостелерадио СССР в лице Отдела производства фильмов ЦТ, созданного 24 февраля 1964 года). С 1970 года объединение стало осуществлять производство мультипликационных телефильмов и осуществлять функции представительства Гостелерадио СССР при оформления заказов производства телефильмов киностудиями и одним из их производителей: в среднем ежегодно из 117 художественных телефильмов 15 производились самим объединением и 102 киностудиями по его заказу, 40 % производившихся в стране фильмов снимались по заказу объединения: например, на киностудии «Грузия-Фильм» И Другие… 6 из 14 снимаемых ежегодно полнометражных художественных фильмов были заказами объединения).

При этом часть телекинематографической деятельности продолжало осуществлять само Гостелерадио СССР: дубляж иностранных телефильмов оно осуществляло в лице Главной редакции кинопрограмм Центрального телевидения, а заказ телефильмов у местных телестудий — в лице Отдела телефильмов Главного управления местного радиовещания и телевидения.

ТПО «Союзтелефильм» (1988—2006) 
15 октября 1988 года творческое объединение «Экран» было преобразовано в творческо-производственное объединение «Союзтелефильм» (ТПО «Союзтелефильм»), которому перешли часть функций тематических главных редакций (включая закупку и дублирование иноязычных телефильмов и телесериалов, заказ производства телефильмов местными телеорганизациями), ставшее основным заказчиком и одним из производителей телефильмов для Гостелерадио СССР.

Весной 1992 года заказ и производство телефильмов объединением практически полностью прекратилось, а основной деятельностью стало предоставление уже снятых фильмов различным телеорганизациям. 7 мая 1992 года оно было передано в ведение РГТРК «Останкино», 7 сентября 1993 года выведено из-под его подчинения, 15 мая 1997 года получила статус государственного унитарного предприятия, с 1998 года — дочернее предприятие ВГТРК, в 2006 году ликвидировано (на базе его был создан одноимённый филиал в структуре ВГТРК, 28 июля 2008 года ВГТРК отказалась от прав на фильмы ТО «Экран»/ТПО «Союзтелефильм» в пользу Гостелерадиофонда, а 10 сентября 2008 года филиал был ликвидирован).

Творческое объединение «Экран» РГТРК «Останкино» (1992—1996) 
13 марта 1992 года РГТРК «Останкино» (созданная на базе Гостелерадио СССР) учредила дочернюю организацию «Творческое объединение „Экран“», которой было снято несколько телефильмов, а также теленовелла «Петербургские тайны». Закупку и дублирование иностранных телефильмов и телесериалов, закупку отечественных и иностранных кинофильмов для телерадиокомпании осуществляла другая её дочерняя организация — Студия кинопрограмм РГТРК «Останкино», закупку и дублирование иностранных детских и юношеских телефильмов и телесериалов, закупку детских и юношеских кинофильмов — Студия детских и юношеских программ РГТРК «Останкино».

Однако через некоторое время после ликвидации РГТРК «Останкино» 12 октября 1995 года деятельность творческого объединения замерла, а права на его фильмы (как и прочие фильмы и передачи других дочерних организаций телерадиокомпании) 17 июля 1997 года перешли к Гостелерадиофонду.

Руководители

Директора ТО «Экран» 
 Марлен Хуциев (1968—1970)
 Борис Хессин (1970—1987)

Директора ТПО «Союзтелефильм» 
 Григорий Тараненко (1988—1997)

Директора ТО «Экран» РГТРК «Останкино» 
 Борис Хессин (1992—1996)

Художественные руководители ТО «Экран» РГТРК «Останкино» 
 Галина Шергова

Директора ФГУП «Союзтелефильм» 
 Григорий Тараненко (1997—2006)

Директора филиала ФГУП «ВГТРК» «Союзтелефильм» 
 Григорий Тараненко (2006—2008)

Структура 
 Отдел «Хроника» (позднее Студия «Телекинохроника») — производил хроникальные телефильмы
 Студия документальных телефильмов («Ковчег») — производила документальные телефильмы, художественный руководитель — Виктор Лисакович
 Студия художественных телефильмов («Сериал») — производила игровые художественные телефильмы и телефильмы-спектакли, художественный руководитель — Леонид Пчёлкин
 Студия музыкальных программ — производила телефильмы-концерты и концертные программы, художественный руководитель — Андрей Золотов
 Студия детских и юношеских телефильмов («Юнтелефильм») — производила детские и юношеские художественные телефильмы, художественный руководитель — Константин Бромберг
 Студия мультипликационных телефильмов («Мульттелефильм») — производила преимущественно короткометражные художественные и сатирические мультипликационные телефильмы, как рисованные, так и кукольные, главный редактор Виктор Козловский (1985—1989)
 Студия дублирования зарубежных фильмов (в 1989—1992 гг., позднее Творческое объединение «Дубляж» в составе Студии кинопрограмм, ещё позднее Творческое объединение «Дубляж» Студии литературно-художественных программ) — осуществляла дубляж иноязычных отечественных и иностранных телефильмов, преимущественно художественных
 Отдел заказов телефильмов для киностудий СССР (позднее Студия «ТВ Экран») — оформлял заказы на производство телефильмов киностудиями
 Студия «Ростелефильм» (с 1990 г., ранее — отдел телевизионных фильмов ГУМТР) — оформляла заказы на производство телефильмов местными государственными телестудиями

Каждая из студий возглавлялась художественным руководителем.

Список фильмов, телеспектаклей и мультфильмов 
См: Список фильмов, телеспектаклей и мультфильмов ТО «Экран»

Известные художественные телефильмы 

 1963 — Вызываем огонь на себя (совместно с «Мосфильм»)
 1972 — Перевод с английского — лауреат Всесоюзного фестиваля телевизионных фильмов
 1972 — Стоянка поезда — две минуты
 1973 — Новые приключения Дони и Микки
 1974 — Лев Гурыч Синичкин
 1974 — Люди и манекены
 1974 — Происшествие
 1974 — Совесть
 1975 — Вариант «Омега»
 1975 — Здравствуйте, я ваша тётя!
 1975 — Обретёшь в бою
 1976 — 12 стульев
 1976 — Дни хирурга Мишкина
 1976 — Расписание на завтра
 1977 — Долг
 1977 — И это всё о нём
 1977 — Нос
 1978 — Дуэнья
 1978 — Красавец-мужчина
 1979 — Бабушки надвое сказали
 1979 — Завтрак на траве
 1979 — Жил-был настройщик
 1979 — Инспектор Гулл
 1980 — Адам женится на Еве
 1980 — Каникулы Кроша
 1980 — Частное лицо
 1981 — Мы, нижеподписавшиеся
 1981 — О тебе
 1981 — Опасный возраст
 1981 — Синдикат-2
 1982 — Дом, который построил Свифт
 1982 — Не ждали, не гадали!
 1982 — Профессия — следователь
 1983 — Если верить Лопотухину
 1983 — Поздняя любовь
 1984 — Неизвестный солдат
 1985 — Возвращение Будулая
 1986 — Весёлая хроника опасного путешествия
 1986 — Мой нежно любимый детектив
 1986 — Я тебя ненавижу
 1987 — Доченька
 1987 — Вот такая история…
 1988 — Воскресенье, половина седьмого
 1988 — Остров ржавого генерала
 1989 — Под куполом цирка

Известные мультфильмы 

 Мультфильмы о Паучках Ананси (1970, 1973):
 Паучок Ананси (1970),
 Паучок Ананси и волшебная палочка (1973)
 «Приключения Пифа» (1970)
 «По щучьему велению» (1970)
 «Последний заяц» (1971)
 «Соломенный бычок» (1971)
 «Тримпу в цирке» (1971)
 Цикл мультфильмов «Приключения Незнайки и его друзей» (1971—1973):
 Коротышки из Цветочного города (1971)
 Незнайка-музыкант (1972)
 Незнайка-художник (1972)
 Незнайка-поэт (1972)
 Незнайка за рулём (1972)
 Как Знайка придумал воздушный шар (1972)
 Воздушное путешествие (1972)
 Незнайка в Зелёном городе (1972)
 Незнайка встречается с друзьями (1972)
 Возвращение (1973)
 Цикл мультфильмов «Приключения Мюнхаузена» (1972—1974, 1995):
 Между крокодилом и львом (1972)
 Меткий выстрел (1973)
 Павлин (1974)
 Чудесный остров (1973)
 Волк в упряжке (1995)
 «Осторожные козлы» (1972)
 «Пьяные вишни» (1972)
 «Симулянт» (1972)
 «Жук — кривая горка» (1973)
 «Как кошка с собакой» (1973)
 Цикл мультфильмов «Волшебник Изумрудного города» (1974)
 «Автомобиль с хвостиком» (1974)
 «Алёнушка и солдат» (1974)
 «Бим, Бам, Бом и волк» (1974)
 «Крошка Енот» (1974)
 «Сами виноваты» (1974)
 «Толик и Тобик» (1974)
 «Утренняя музыка» (1974)
 Многосерийный мультфильм «В стране ловушек» (1975)
 «Вот какой рассеянный» (1975)
 «Волк и семеро козлят на новый лад» (1975)
 «Дядя Фёдор, пёс и кот» (1975)
 «Картина. Ехал Ваня» (1975)
 «Кошки-мышки» (1975)
 «Мук-скороход» (1975)
 «Чёрная курица» (1975)
 Мультфильмы о коте Леопольде (1975—1987):
 Месть кота Леопольда (1975),
 Леопольд и золотая рыбка (1975),
 Клад кота Леопольда (1981),
 Телевизор кота Леопольда (1981),
 Прогулка кота Леопольда (1982),
 День рождения Леопольда (1982),
 Лето кота Леопольда (1983),
 Интервью с котом Леопольдом (1984),
 Кот Леопольд во сне и наяву (1984),
 Поликлиника кота Леопольда (1986),
 Автомобиль кота Леопольда (1987)
 «Все непонятливые» (1976)
 «Лямзи-тыри-бонди, злой волшебник» (1976)
 Цикл мультфильмов «Незнайка в Солнечном городе» (1976—1977)
 «Осьминожки» (1976)
 «От тебя одни слёзы» (1976)
 «Кто ж такие птички?» (1977)
 Многосерийный мультфильм «Лоскутик и Облако» (1977)
 «Марусина карусель» (1977)
 «Праздник непослушания» (1977)
 «Тебе — атакующий класс!» (1977)
 «Шёлковая Кисточка» (1977)
 «Чемпион в лесу» (1977)
 «Златовласка» (1978)
 «Как тоску одолели» (1978)
 «Краденое солнце» (1978)
 «Мальчик и девочка» (1978)
 Мультфильмы о Муми-троллях (1978):
 Муми-тролль и другие,
 Муми-тролль и комета,
 Муми-тролль и комета: Путь домой
 «Робинзон Кузя» (1978)
 «Сказка о потерянном времени» (1978)
 «Честное слово» (1978)
 Мультфильмы о Дядюшке Ау (1979):
 Дядюшка Ау,
 Ошибка Дядюшки Ау,
 Дядюшка Ау в городе
 «Большой секрет для маленькой компании» (1979)
 «Вовка-тренер» (1979)
 «Девочка и дельфин» (1979)
 «Дом для леопарда» (1979)
 «Квакша» (1979)
 «Очень синяя борода» (1979)
 «Северная сказка» (1979)
 Цикл мультфильмов «Ушастик и его друзья» (1979—1982)
 «Акаиро» (1980)
 «Клякса» (1980)
 «Кнопочки и человечки» (1980)
 «Метаморфоза» (1980)
 «Пиф-паф, ой-ой-ой!» (1980)
 «Свинопас» (1980)
 «Соломенный жаворонок» (1980)
 «Топчумба» (1980)
 «Трус» (1980)
 «Палле один на свете» (1981)
 Цикл мультфильмов по мотивам сказки Сергея Михалкова (1980):
 Жадный богач (1980),
 Как старик корову продавал (1980)
 Телевыпуски мультфильма «Ну, погоди!» (1981)
 Мультфильмы о Ёжике и Медвежонке:
 Трям! Здравствуйте! (1980),
 Зимняя сказка (1981),
 Осенние корабли (1982),
 Удивительная бочка (1983)
 Цикл из 10 мультфильмов «Великолепный Гоша» (1981—1985)
 «Мама для мамонтёнка» (1981)
 «Пластилиновая ворона» (1981)
 «Раз ковбой, два ковбой» (1981)
 Мультфильмы о маленьком Чертёнке № 13 (1981, 1982):
 Шиворот-навыворот (1981),
 Чертёнок № 13 (1982)
 «Ассоль» (1982)
 «Ветер про запас» (1982)
 «Кошкин дом» (1982)
 «Кто придёт на Новый год?» (1982)
 «Маленький Рыжик» (1982)
 «Новогодняя песенка Деда Мороза» (1982)
 «Огромное небо» (1982)
 «Однажды вечером» (1982)
 «Пейзаж» (1982)
 «Старуха, дверь закрой!» (1982)
 «Укрощение велосипеда» (1982)
 «Филипок» (1982)
 Цикл из 4 мультфильмов «Бюро находок» (1982—1984)
 Цикл из 2 мультфильмов «Космические пришельцы» (1981—1983)
 «Малиновка и медведь» (1983)
 «Падал прошлогодний снег» (1983)
 «Свет хлеба» (1983)
 «Шалтай-Болтай» (1983)
 Цикл из 2 мультфильмов «Следствие ведут Колобки» (1983)
 Цикл из 4 мультфильмов «Синичкин календарь» (1983—1984)
 Цикл мультфильмов по мотивам сказки Дональда Биссета (1983—1987):
 Девочка + дракон (1983),
 Малиновое варенье (1983),
 Забытый день рождения (1984),
 Крококот (1985),
 Снегопад из холодильника (1986),
 Урок музыки (1986),
 Вреднюга (1987)
 Мультфильмы о Тушканчике (1983—1986):
 Ракушка (1983),
 Крем-Брюле (1984),
 Корабль пустыни (1986)
 «Капля» (1984)
 Цикл мультфильмов «КОАПП» (1984—1990)
 «А в этой сказке было так…» (1984)
 «Встречайте бабушку» (1984)
 «Жар-птица» (1984)
 «Найда» (1984)
 «Обратная сторона Луны» (1984)
 «Подземный переход» (1984)
 «Хочу Луну» (1984)
 «Это совсем не про это» (1984)
 Мультфильмы о домовёнке Кузе (1984—1987):
 Дом для Кузьки (1984),
 Приключения домовёнка (1985),
 Сказка для Наташи (1986),
 Возвращение домовёнка (1987)
 Мультфильмы о Тигрёнке (1984—1985):
 По дороге с облаками (1984),
 Подарок для слона (1984),
 Клад (1985)
 «Голубая стрела» (1985)
 «Зачем верблюду апельсин?» (1985)
 «Крылья, ноги и хвосты» (1985)
 Мультфильм-альманах «Кубик» (1985)
 «Между небом и землёй» (1985)
 «Маленькие чудеса» (1985)
 «Остров капитанов» (1985)
 «Пекка» (1985)
 «Песня о летучих мышах» (1985)
 «Туда и обратно» (1985)
 «Рикэ-хохолок» (1985)
 «Чертёнок с пушистым хвостом» (1985)
 «Чужая шуба» (1985)
 Цикл из 6 мультфильмов «Полезные советы профессора Чайникова» (1985):
 Советы профессора Чайникова
 Как передвинуть шкаф
 Как важно беречь тепло
 Как не залить соседей
 Как обогреть палатку
 Как побелить потолок
 Цикл из 4 мультфильмов «Рассказы о профессиях» (1985—1987):
 Повелители молний (1985)
 Каменные музыканты (1986)
 Молочный нептун (1987)
 Помощники Гефеста (1987)
 «Каменные музыканты» (1986)
 «Дореми» (1986)
 «Лапочка» (1986)
 «Нехочуха» (1986)
 «Новоселье у Братца Кролика» (1986)
 Цикл из 4 мультфильмов «Следствие ведут Колобки» (1986—1987)
 «Слон и Пеночка» (1986)
 «Сундук» (1986)
 «Тихо! Идёт операция» (1986)
 «Площадь картонных часов» (1986)
 «Школа помощников» (1986)
 Мультфильмы о поросёнке Фунтике (1986—1988):
 Неуловимый Фунтик (1986),
 Фунтик и сыщики (1986),
 Фунтик и старушка с усами (1987),
 Фунтик в цирке (1988)
 «Ах, принцесса!» (1987)
 «Волшебные колокольчики» (1987)
 «В зоопарке — ремонт!» (1987)
 «Домовые, или Сон в зимнюю ночь» (1987)
 Цикл из 2 мультфильмов «Если бы я был моим папой» (1987—1988)
 «Ленивое платье» (1987)
 «Лёгкий хлеб» (1987)
 «Тайна игрушек» (1987)
 «Фиаско» (1987)
 «Солдатский долг» (1988)
 «Узники „Ямагири-мару“» (1988)
 «32 декабря» (1988)
 «Большой Ух» (1989)
 «Доктор Бартек и смерть» (1989)
 Цикл из 2 мультфильмов «Данило и Ненила» (1989—1990)
 «Записки Пирата» (1989)
 «Здесь могут водиться тигры» (1989)
 «Золотые слова» (1989)
 «Криминал» (1989)
 «Миссия пришельцев» (1989)
 «Сестрички-привычки» (1989)
 Мультфильмы о Маленьком лисёнке:
 Сказка о старом эхо (1989),
 Земляничный дождик (1990),
 Мотылёк (1991),
 Туман из Лондона (1992),
 Эй, на том берегу! (1992),
 Еловое яблоко (1993),
 Лунная дорожка (1994),
 Летний снеговик (1994)
 Мультфильмы о Геоне:
 Вампиры Геоны (1991),
 Хозяева Геоны (1992)
 Мультфильмы о вертепе:
 Сладкая репа (1990),
 Николай Угодник и охотники (1991),
 Гостья (1991),
 Бабья работа (1992),
 Простой мужик (1992),
 Два жулика (1993),
 Родня (1993)
 Послушный ученик (1991)
 Война слонов и носорогов (1993)
 Цикл из 2 мультфильмов-альманахов «Умная собачка Соня» (1991, 1993)
 Мультфильмы о Капитане Пронине (1992—1994):
 Капитан Пронин — внук майора Пронина,
 Капитан Пронин 2: в Америке,
 Капитан Пронин 3: в космосе,
 Капитан Пронин 4: в опере
 «Потец» (1992)
 «Бояка мухи не обидит» (1993—1994)
 «Чужой праздник» (1993)
 «Семь дней с Морси» (1994—1995)

См. также 
 :Категория:Фильмы ТО «Экран»
 :Категория:Мультфильмы ТО «Экран»
 :Категория:Мультсериалы ТО «Экран»

Примечания 

Кинокомпании СССР
Предприятия, основанные в 1998 году
Государственные кинокомпании России
Мультипликационные студии России
Гостелерадио СССР
РГТРК «Останкино»
Телевизионные продакшн компании
Компании, производящие телесериалы
Кинокомпании по алфавиту